

Patronyme 

Personnalités désignées par ce patronyme :
 Blandin, duc d'Auvergne entre 760 et 763.

Personnalités portant ce patronyme :
 André Blandin (1878-1944), peintre et romancier belge ;
 Étienne Blandin (1903-1991), peintre de marine français ;
 Eugène Blandin (1831-1898), homme politique français ;
 frères Blandin, inventeurs français du premier procédé sans aucune utilisation de l'amiante dans la projection ;
 Marie-Christine Blandin (née en 1952), femme politique française ;
 Marine Blandin (née en 1984), autrice de bande dessinée et illustratrice française ;
 Noël Blandin (né en 1968), éditeur français ;
 Philippe-Frédéric Blandin (1798-1849), chirurgien français.

Toponyme 

 Blandin, commune française de l'Isère.

Homonymie de patronyme